Follo se puede referir a:

 Follo (Italia), una comuna de la región de Liguria;
 Follo (Noruega), uno de los tres distritos tradicionales de la provincia de Akershus;
 Follo FK, un equipo de fútbol de la mencionada zona de Noruega.